Il singolare del Kremlin Cup 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–62, 6–4 Byron Black.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (campione)
  Vince Spadea (primo turno)
  Sébastien Grosjean (primo turno)
  Younes El Aynaoui (primo turno)

 Andrij Medvedjev (quarti di finale)
 Marat Safin (primo turno)
 Marc Rosset (quarti di finale)
 Jiří Novák (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1999
ATP Tour 1999